Таблиця медалей літніх Паралімпійських ігор 1960 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час Паралімпійських ігор, що проходили в Римі, Італія, з 18 по 25 вересня.

Таблиця

Джерела 

літні Паралімпійські ігри 1960